Иван Горностаев:
 Горностаев, Иван Гаврилович (1928—1967) — советский футболист.
 Горностаев, Иван Иванович (1821—1874) — русский архитектор, рисовальщик и акварелист, историк искусств.